Pro Evolution Soccer 6 (также известная как Winning Eleven 10 и Winning Eleven X для Xbox 360 в Японии и Winning Eleven: Pro Evolution Soccer 2007 в США) — одна из самых успешных игр Konami в серии Pro Evolution Soccer. Выпущена 27 октября 2006 года для PlayStation 2, Xbox 360 и ПК, а на Nintendo DS и PlayStation Portable 1 декабря 2006 года. Pro Evolution Soccer 6, 6-е издание серии для PlayStation 2, вторая для PlayStation Portable и 4-я для ПК. Впервые игры Pro Evolution Soccer появляются на Nintendo DS и Xbox 360. Версия Xbox 360 с улучшенной графикой, но геймплей тот же что и на остальных платформах. Графический движок на ПК не использует Next-gen 360.

Особенности 
 Высокий AI, Высоколобый искусственный интеллект грамотно защищается, старательно раскачивает ваши оборонительные порядки и готов биться за каждый сантиметр середины поля. После пропущенного мяча соперник всегда старается отыграться, передвигая игру на вашу половину поля. Оппонент кидает в бой все силы, открывая перед вами возможности для быстрых контратак.
 Возросшие скорости. Игра проходит максимально динамично.
 Арбитры всегда позволяют завершить начатое, а также научились выдавать карточки уже после окончания атаки.

Лиги 
Неполная лицензия
  Premier League

Полная лицензия
  Ligue 1 (New)
  Serie A
  Eredivisie
  La Liga

Критика 

Версии для PC и PlayStation 2 получили восторженные отзывы. Оценки для остальных платформ были сдержанными, особенно подверглась критике версия для Nintendo DS.

Примечания 

Компьютерные игры 2006 года
Игры для Windows
Игры для PlayStation 2
Игры для PlayStation Portable
Игры для Nintendo DS
Игры для Xbox 360
Симуляторы футбола
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Pro Evolution Soccer
Компьютерные игры, разработанные Konami
Компьютерные игры, изданные Konami